Baureihe J steht für  folgende Fahrzeugbaureihen:

 Baureihe J der BVG, siehe BVG-Baureihe J
 Baureihe J der Straßenbahn München, siehe Straßenbahn München #Baureihe I/J (Die „Heidelberger“)
 J-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #I 
 Hyundai KIA J, Baureihe von Dieselmotoren